Campbellsburg kan syfta på:

Campbellsburg, Indiana
Campbellsburg, Kentucky